Rudník (okres Košice-okolie), in Slowakije
 Rudník (okres Myjava), in Slowakije
 Rudník (Tsjechië)

Zie ook 
 Rudnik (doorverwijspagina)